Raimo Kilpiö Trophy är en utmärktelse som delas ut varje säsong i den finländska FM-ligan i ishockey. Priset tilldelas den spelare som ansetts ha visat mest sportsmanship. Det första priset delades ut säsongen 1953/1954 och bytte 1995 namn till hedrandet av Raimo Kilpiö, en finsk ishockeyspelare som spelade i 21 år mellan 1953 och 1977.

Vinnare

Ishockeypriser
FM-ligan i ishockey
Priser och utmärkelser instiftade 1954